Cabrières (Erau), municipi francès de l'Erau a la regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Cabrières (Gard), municipi francès del Gard a la regió de Llenguadoc-Rosselló
 Lieuran-Cabrières, municipi francès de l'Erau a la regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Cabrières-d'Aigues, municipi francès al departament de Valclusa a la regió de Provença – Alps – Costa Blava